Yves Fortier peut désigner :
 L. Yves Fortier (1935-), avocat québécois ;
 Yves O. Fortier (1914-2014), géographe et géologue canadien.